Ваље де Браво има више значења:

 Општина Ваље де Браво (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Ваље де Браво (Ваље де Браво, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику